Das Players Tour Championship 2011/12 – Event 2 war ein Snooker-Turnier, das vom 6. bis 10. August 2011 in Gloucester ausgetragen wurde. Als PTC-Turnier war es ein Minor-ranking-Turnier und hatte somit im Vergleich zu den normalen Weltranglistenturnieren nur geringen Einfluss auf die Weltrangliste.

Sämtliche Spiele wurden im Modus Best of 7 Frames gespielt. Wie auf der Players Tour Championship üblich konnten sich Amateure vorab für einen Platz in der Hauptrunde qualifizieren. Im Finale setzte sich Judd Trump mit 4:0 gegen Ding Junhui durch. Trump gewann damit das zweite PTC- sowie das dritte Turnier mit Einfluss auf die Weltrangliste seiner Karriere. Trumps 141er-Break war zudem die höchste Aufnahme des Turnieres.

Vorrunde

Vorrunde 1 

|

|}
|}
kl. = kampflos

Vorrunde 2 

|

|}
|}
kl. = kampflos

Endrunde

Runde 1 bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3 

kl. = kampflos

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2 

kl. = kampflos

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

kl. = kampflos

Viertelfinale bis Finale

Finale 
Zum zweiten Mal in Folge wurde ein PTC-Event mit einem White-wash beendet: Judd Trump holte sich mit einem 4:0-Erfolg über Ding Junhui seinen zweiten Titel bei einem PTC-Event nach dem Paul Hunter Classic 2010.

Century-Breaks

Weblinks 
  (auf worldsnooker.com; PDF; 146 kB)
  (auf worldsnooker.com; PDF; 198 kB)
 Ergebnisse bei CueTracker (englisch)
 Ergebnisse bei snooker.org (englisch)

Einzelnachweise 

02
Billardturnier in Gloucester